De Bribe Payers Index is een jaarlijkse lijst die uit gaat van Transparency International, een organisatie die corruptie in kaart probeert te brengen. Het geeft een overzicht van alle landen en de mate waarin bedrijven smeergeld betalen om ofwel opdrachten te krijgen in het buitenland ofwel bepaalde regels te ontlopen of te versnellen van procedures.

BPI ranglijst 2008

BPI ranglijst 2011

Zie ook
 Transparency International
 Corruptie-index

Corruptie
Economische indicator
Lijsten van landen